Rudziny peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Rudziny, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Rudziny, un village dans la voïvodie de Poméranie.